Все звёзды, кроме одной, могут быть связаны с каким-либо созвездием, именованным участком небесной сферы. Хотя существует 88 современных созвездий, небесная сфера фактически разделена на 89 участков неправильной формы, так как созвездие Змеи состоит из двух отдельных частей: Головы Змеи на западе и Хвоста Змеи на востоке.

Единственной звездой, которая не принадлежит ни к одному из созвездий, является Солнце. В течение года Солнце проходит по эклиптике через 13 созвездий: 12 зодиакальных созвездий и созвездие Змееносца.

Списки звёзд по созвездиям 

Для каждого созвездия построен отдельный список входящих в него звёзд:

 Андромеда
 Близнецы
 Большая Медведица
 Большой Пёс
 Весы
 Водолей
 Возничий
 Волк
 Волопас
 Волосы Вероники
 Ворон
 Геркулес
 Гидра
 Голубь
 Гончие Псы
 Дева
 Дельфин
 Дракон
 Единорог
 Жертвенник
 Живописец
 Жираф

 Журавль
 Заяц
 Змееносец
 Змея
 Золотая Рыба
 Индеец
 Кассиопея
 Киль
 Кит
 Козерог
 Компас
 Корма
 Лебедь
 Лев
 Летучая Рыба
 Лира
 Лисичка
 Малая Медведица
 Малый Конь
 Малый Лев
 Малый Пёс
 Микроскоп

 Муха
 Насос
 Наугольник
 Овен
 Октант
 Орёл
 Орион
 Павлин
 Паруса
 Пегас
 Персей
 Печь
 Райская Птица
 Рак
 Резец
 Рыбы
 Рысь
 Северная Корона
 Секстант
 Сетка
 Скорпион
 Скульптор

 Столовая Гора
 Стрела
 Стрелец
 Телескоп
 Телец
 Треугольник
 Тукан
 Феникс
 Хамелеон
 Центавр
 Цефей
 Циркуль
 Часы
 Чаша
 Щит
 Эридан
 Южная Гидра
 Южная Корона
 Южная Рыба
 Южный Крест
 Южный Треугольник
 Ящерица

Критерии включения в списки 

В списках представлены следующие категории звёзд:

 звёзды видимой величины 6,5 или более яркие (V < 6,5);
 звёзды с обозначениями Байера или Флемстида и звёзды с именами;
 примечательные переменные звёзды (прототипы, редкие или важные по другим причинам);
 ближайшие звёзды;
 звёзды с планетами;
 примечательные нейтронные звёзды, чёрные дыры и другие экзотические звёздные объекты.

См. также 
 Список созвездий
 
 Список ближайших звёзд
 Список самых ярких звёзд
 Список списков списков: Астрономия

Литература 
 Атлас звёздного неба. Спб., журнал «Нева», 1995
 Б. А. Максимачёв, В. Н. Комаров. В звёздных лабиринтах. Ориентирование по небу. М., Наука, 1978

Ссылки 

 Alphabetical listing of constellations
  Star Names
 Star Names by constellation

Списки звёзд
 
Звёзды по созвездиям